— вьетнамская фамилия, этимологически родственная китайской фамилии  (范).

Известные носители:
 Фам Ван Донг (, 1906—2000) — премьер-министр Вьетнама в 1955—1987 годах.
 Фам Ван Куен — вьетнамский футболист, нападающий.
 Фам Ван Кхоа (; 1914—1992) — вьетнамский кинорежиссёр.
 Фам, Динь Тунг Павел Иосиф (, 1919—2009) — вьетнамский кардинал.
 Фам Ки Нам (1928—1984), также был известен как Фам Хиеу Зан () — вьетнамский кинорежиссёр.
 Фам Линь Дан (, род. 1973) — французская актриса вьетнамского происхождения.
 Фам, Минь Ман Иоанн Батист (, род. 1934) — вьетнамский кардинал.
 Фам Минь Тинь (род. 1958) — вьетнамский политический и государственный деятель, премьер-министр Вьетнама.
 Фам Нгок Тхань (род. 1971) — вьетнамская шахматистка.
 Фам Нят Выонг (, род. 1968) — предприниматель, первый миллиардер Вьетнама.
 Фам Туан (, род. 1947) — первый вьетнамский космонавт.
 Фам Тхань Лыонг (Phạm Thành Lương, род. 1988) — вьетнамский футболист.
 Фам Хунг (, 1912—1988) — премьер-министр Вьетнама в 1987—1988 годах.

См. также 
Сто фамилий